Albert Byr, préfet de la Lozère en 1955.

BYR est un code qui peut signifier :
 rouble, la monnaie de la Biélorussie jusqu'en 2016, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; avant 2000, le code était .